Cepoko (Berbek)
 Cepoko (Gunung Pati)
 Cepoko (Ngrayun)
 Cepoko (Panekan)
 Cepoko (Sumber)
 Cepoko (Sumberlawang)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing